Une tuerie peut désigner :
 Un meurtre
 La purification ethnique
 Un massacre
 Un génocide
 Une tuerie en milieu scolaire
 Tueries de masse
 Une tuerie, était au Moyen Âge le lieu où l'on tuait les animaux. C'est l'ancêtre de l'abattoir.

Articles connexes 
 
Les pages commençant par Tuerie